El príncipe Nicolás de Suecia, duque de Ångermanland (Nicolas Paul Gustaf Bernadotte; Danderyd, Suecia, 15 de junio de 2015) es el segundo hijo de la princesa Magdalena de Suecia y de su esposo, el empresario Christopher Paul O'Neill, así como nieto del rey Carlos XVI Gustavo y segundo sobrino de la princesa heredera Victoria de Suecia. Es décimo en la línea de sucesión al trono sueco. El príncipe tiene una hermana mayor, Leonor de Suecia y una menor, Adriana de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 15 de junio de 2015 en el hospital de Danderyd, al norte de Estocolmo.

El 17 de junio de 2015 su abuelo el rey Carlos Gustavo anuncia en el Consejo de Estado su nombre y el ducado que le había concedido, Ångermanland.

El día 18 de junio de 2015 se celebró en la capilla real del Palacio Real de Estocolmo el Te Deum en su honor.

Bautismo 
El príncipe Nicolás fue bautizado el 11 de octubre de 2015 en la iglesia del Palacio de Drottningholm, en el mismo lugar que su hermana Leonor y donde nació su madre.

Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su tatarabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su bisabuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo, su tía la princesa heredera Victoria y su madre la princesa Magdalena.

Sus padrinos fueron, el príncipe Carlos Felipe de Suecia, Natascha Abensperg und Traun, Gustaf Magnuson, Katarina von Horn,  Henry d'Abo y Marco Wajselfisz.

El día de su bautizo recibió la orden de los Serafines.

Nombres

Nicolás (Nicolas): Gusto personal de sus padres.
Pablo (Paul): Es el segundo nombre de su padre Christopher O'Neill.
Gustavo (Gustaf): En honor a su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Primeros años 
Nació dos días después de la boda de su tío y padrino el príncipe Carlos Felipe.

Su primera aparición pública se produjo el 27 de mayo de 2016 durante la celebración del bautizo de su primo, el príncipe Óscar.

Nicolás vivió los primeros años de su vida en Londres. En agosto de 2018 la familia se traslada a Florida.

Hermanos
 Leonor de Suecia, nacida el 20 de febrero de 2014.
 Adriana de Suecia, nacida el 9 de marzo de 2018.

Estudios
En el año 2017 comienza a asistir a una guardería en Londres. A finales del 2017 la casa real Sueca informa que el príncipe también está matriculado en un centro sueco para que pueda asistir al colegio en las temporadas en que se encuentre en Suecia.

Títulos
 15 de junio de 2015 – 6 de octubre de 2019: Su Alteza Real el príncipe Nicolás de Suecia, duque de Ångermanland.
 7 de octubre de 2019 – presente: Príncipe Nicolás de Suecia, duque de Ångermanland.
(En sueco: Prins Nicolas av Sverige, hertig av Ångermanland)

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Caballero de la Orden de los Serafines (15/06/2015).
  Caballero de la Orden de Carlos XIII (15/06/2015).

Ancestros

Véase también 
 Casa de Bernadotte

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Sueca

Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Niños de la realeza
Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Caballeros de la Orden de los Serafines
Nacidos en Danderyd